Maximilian Pammer ist der Name folgender Personen:

* Maximilian Pammer (Journalist) (1825–1879), österreichischer Buchdrucker und Journalist 
 Maximilian Pammer (Polizeibeamter) (1904–1988), österreichischer Widerstandskämpfer und Polizeibeamter 
 Maximilian Pammer (Diplomat) (* 1936), österreichischer Diplomat